«Head Over Heels» — название песни шведской группы ABBA, записанной в 1981 году и выпущенной как сингл в следующем году. Она была взята с заключительного студийного альбома группы, The Visitors, и в качестве второй стороны использовала одноимённый с альбомом трек.

О песне 
Песня «Head Over Heels» была написана Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Ведущий вокал исполнила Агнета Фельтског. В песне речь идет о близкой подруге (в клипе ее сыграла Анни-Фрид Лингстад), сверхактивной женщине из высшего общества, бегающей по магазинам, в то время как её уставший и истощённый муж (сыгранный Ульвеусом) обречённо плетётся позади.

Как и в случае с предыдущим синглом «One of Us», лейбл Epic Records в британском издании песни использовал обложку, заметно отличавшуюся от международной.

По меркам АВВА, выступление в чартах песни «Head over Heels» никак нельзя назвать успешным, даже несмотря на падение популярности группы. Так, в Великобритании сингл достиг лишь 25-й позиции, тем самым прервав череду из восемнадцати последовательных хитов из горячей десятки (с «SOS» в октябре 1975 года до «One of Us» в декабре 1981 года). Этим группа повторила рекорд The Beatles, чьи хиты из топ-10 длились с 1964 («A Hard Day's Night») до 1976 года (британский релиз песни «Yesterday»), прерванные «Back in the U.S.S.R.». И хотя «Head over Heels» достиг топ-10 в таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Франция, к тому времени гегемония ABBA в чартах подошла к концу, и через год группа распалась.

Позиции в чартах

Кавер-версии

Примечания 

Синглы 1982 года
Синглы ABBA
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом